A Taça CERS de 1987-88 foi a 8.ª edição desta competição.
Os italianos do Amatori Vercelli tornaram-se a 1.ª equipa a vencerem o troféu pela 2.ª vez na história, derrotando o CD Paço de Arcos na final.

Equipas participantes

Jogos

Esquema

1.ª Eliminatória

Quartos-de-final

Meias-finais

Final 

Taça CERS
1988 no desporto